Het seizoen 2004/2005 van RKC Waalwijk was het 21ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam voor het 17de opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat RKC Waalwijk in het vorige seizoen op de elfde plaats was geëindigd in de eindrangschikking. De club stond onder leiding van Erwin Koeman, de opvolger van Martin Jol. Onder zijn hoede eindigde RKC Waalwijk  op de negende plaats in de eindrangschikking. In het bekertoernooi strandde de club in de achtste finales, waarin TOP Oss na strafschoppen te sterk was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2004/05 en onder leiding van trainer-coach Erwin Koeman als negende eindigden. Doelman Khalid Sinouh speelde mee in alle 34 competitieduels, van de eerste tot en met de laatste minuut.

KNVB-beker

Wedstrijden

2005
RKC Waalwijk